Etzgraben ist ein Gewässername:

 Etzgraben (Aibach), linker Zufluss des Aibachs (zur Kleinen Vils) gegenüber Tristl am Damm, Gemeinde Buch am Erlbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Etzgraben, Oberlaufname bei Etz des Dobelgraben (Attel), linker Zufluss der Attel bei Hintergraben, beide Orte in der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenberg, Bayern
 Etzgraben (Feckinger Bach), linker Zufluss des Feckinger Bachs gleich nach Hausen, Landkreis Kelheim, Bayern
 Etzgraben (Schwaigbach), rechter Zufluss des Schwaigbachs (zum Pessenbach, zum Lainbach, zur Loisach) nahe Pessenbach, Gemeinde Kochel am See, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern 

Siehe auch:
 Etzbach